SHS steht für:
 Schanz-Haig-Simons-System, ein einkommensorientiertes Steuersystem, siehe Steuersystem (Steuerrecht)
 Schloß Holte-Stukenbrock, eine Stadt im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Schweizer Heimatschutz, eine Schweizer Non-Profit-Organisation im Bereich Baukultur
 die Dateierweiterung von Scrap-Files, die OLE-Objekte in Dateien speichern
 Sick-House-Syndrom, die sog. „gebäudebezogene Krankheit“, siehe Sick-Building-Syndrom
Slovenský hrubosrstý stavač, (Slowakischer Rauhbart) eine Jagdhundrasse 
 Sporthauptschule, österreichische Hauptschule mit sportlichem Schwerpunkt
 Sporthochseeschifferschein
 Stephen-Hawking-Schule Neckargemünd, staatlich anerkannte Privatschule in Neckargemünd
 SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA, Managementholding für die Stahlindustrie im Saarland
 Solar Home System, ein einfaches Photovoltaikinselsystem, meist nur zur Versorgung von einfachen Hütten mit Licht
 Suomen Historiallinen Seura, finnisch für Finnische Historische Gesellschaft
 Swollen Head Syndrom, siehe Aviäre Rhinotracheitis
 Železnice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Eisenbahnen des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen
 Shashi Airport (IATA-Code), Flughafen in Shashi, chinesische Provinz Hubei

shs steht für:
 Secwepemctsín (ISO-639-3-Code), Sprache der Secwepemc in British Columbia, Kanada

Siehe auch:
 SHS-Staat

SHS